Šmihel (Laško)
 Šmihel (Nova Gorica)
 Šmihel (Pivka)

Zie ook:
 Šmihel nad Mozirjem
 Šmihel pod Nanosom
 Šmihel pri Žužemberku